County Line Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 County Line Bridge (Indiana), NRHP-Nr. 94001356
 County Line Bridge (Iowa), NRHP-Nr. 98000513